Авшаров — прізвище;
Має жіночу форму  Авшарова.

 Відомі носії 
 Авшаров Борис Павлович (1889—1964) — український театральний актор.
 Авшаров Микола Костянтинович (1893-1937) — начальник санітарної служби Закавказького військового округу (ЗаВО).
 Авшаров Мухтар Гасан оглу (1914-2004) — радянський, азербайджанський актор, народний артист Азербайджану.
 Авшаров Юрій Михайлович (1937-2010) — радянський і російський актор, народний артист Російської Федерації.

 Авшарова Юлія Юріївна (. 1974) — російська актриса, театральний педагог.  Див. також 
 Агаси-бек Авшаров Олександр Олександрович (1833-1907) — російський воєначальник, генерал від кавалерії.